Something to Sing About ist der Name folgender Filme:

 Something to Sing About, Originaltitel von Musik in den Fäusten, US-amerikanischer Film von Victor Schertzinger (1937)
 Something to Sing About (2000), US-amerikanischer Fernsehfilm von Charlie Jordan